

Geografie 
 Berger (Missouri), plaats in Franklin County
 Berger (Noorwegen), plaats in gemeente Drammen (Viken)

Personen 
Berger is zowel een Duitse als een Franse familienaam, maar de twee stammen niet af van een gemeenschappelijke oorsprong. De Franse familienaam is een beroepsnaam voor herder, van het Oud-Franse bergier. De Duitse familienaam is afkomstig van Berg, het woord voor berg of heuvel, en betekent dus bergbewoner. De Duitse familienaam kan ook verwijzen naar mensen afkomstig van een plaats genaamd Berg.

Overige

Zie ook 
 Bergère (doorverwijspagina)
 Bergerhof (doorverwijspagina)
 Bergerie, Franse schaapskooi (later herenboerderij)